Qimatulivissalik bezeichnet:
 Qimatulivissalik (Insel, Nanortalik, nordwestlich), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qimatulivissalik (Insel, Nanortalik, südöstlich), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qimatulivissalik (Insel, Arfarfik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qimatulivissalik (Insel, Igannaq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qimatulivissalik (Insel, bei Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qimatulivissalik (Insel, Nunakuluut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qimatulivissalik (Insel, bei Qassimiut) (auch Qimatulivissaleeraq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qimatulivissalik (Insel, Sannerut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland